Lost Squadron (engl. für „Verlorene Staffel“) steht für:

 Lost Squadron (Operation Bolero), US-amerikanische Flugzeuggruppe, die 1942 notlanden musste
 The Lost Squadron, Originaltitel von Die letzten Vier, US-amerikanischer Spielfilm von George Archainbaud (1932)

Siehe auch:
 Flight 19, US-amerikanische Flugzeuggruppe, die 1945 verschwand